Les Nerfs à vif, un film américain de J. Lee Thompson, sorti en 1962 ;
 Les Nerfs à vif, un film américain de Martin Scorsese, sorti en 1991, un remake du précédent.